Muirsheen Durkin ist ein traditionelles irisches Volkslied, das die Auswanderung zum Thema hat. „Pratie“ ist ein anderes Wort für „potatoe“ – Kartoffel, was auf die damalige Landwirtschaft anspielt.

Liedtext

In the days I went a courting, I was never tired of sporting
To the alehouse and the playhouse and many's the house besides,
So I told me brother Seamus I'd go off and go right famous
And before I'd return again I'd roam the whole world wide.

Chorus
So goodbye, Muirsheen Durkin, I'm sick and tired of working,
No more I'll dig the praties, no longer I'll be poor.
For as sure as me name is Carney
I'll be off to California, where instead of digging praties
I'll be digging lumps of gold.

I've courted girls in Blarney, in Kanturk, and in Killarney
In Passage, and in Queenstown--that is, the Cobh of Cork.
But goodbye to all this pleasure, for I'm going to take me leisure
And the next time that you hear from me
Will be a letter from New York.

Goodbye to all the boys at home, I'm sailing far across the foam
To try to make me fortune in far America,
For there's silver there aplenty for the poor man and the gentry
And when I do come back again I never more will stray.

Aufnahmen 
 Four to the Bar
 The Pogues
 The Vandon Arms
 The Irish Rovers
 The Dubliners
 Paddy Goes to Holyhead
 Auld Corn Brigade

Volkslied
Volksmusik (Irland)